ESWAT refere-se primariamente a dois videogames da Sega, Cyber Police ESWAT (1989) e ESWAT: City Under Siege (1990), lançados, respectivamente, para arcade e Mega Drive. Em ambos, o jogador encarna um policial que vai, a cada fase, subindo de posto, até ser promovido para a ESWAT [Enhanced (ou Extra-) Special Weapons and Tactics], uma equipe especial de policiais que usam cyber-trajes, escalados para prender os piores criminosos. Cyber Police ESWAT permitia a ação de 2 jogadores simultâneos, ao contrário do segundo jogo.
É considerado um clássico da Sega.

ESWAT como um nome ou conceito
O nome ESWAT ou um conceito similar de policiais em exo-esqueletos aparece também em ficção científica (particularmente Cyberpunk) e animes como Appleseed, 
Bubblegum Crisis (AD Police), 
Dominion: Tank Police, 
Ghost in the Shell,
embora que cada um destes não tem relação direta com o videogame da Sega.

Ver também
Lista de jogos para Sega Mega Drive

Jogos para arcade
Jogos eletrônicos da Sega
Jogos para Mega Drive